de Latijnse naam voor het geslacht van de hommels
 Bombus (software), een chatprogramma op mobiele telefoons
 Bombus (band), Zweedse hardrock-/heavymetalband